Pédale peut signifier :
 pédale, en mécanique, un levier actionné par le pied ;
 pédale de vélo ;
 pédale de piano ;
 pédale de frein ;
 pédale, en musique, une note de basse commune à plusieurs accords qui se succèdent (on l'utilise par extension dans la musique rock lorsqu'une guitare basse joue la même note tout le long d'un morceau, ou d'une partie du morceau) ;
 pédale, en argot et de manière injurieuse, un homme homosexuel ;
 pédale, le septième mois du calendrier pataphysique (correspondant à la période du 23/ au ).

Voir aussi 
 pédale d'effet, en musique, un petit appareil électronique contrôlable au pied servant à appliquer un effet au son émis par un instrument de musique amplifié
 Pédale douce, puis sa suite Pédale dure, des films dont les titres respectifs jouent sur la polysémie de « pédale » (d'une part au sens d'homosexuel, et d'autre part au sens de levier, dans l'expression « pédale douce »)